United States Postal Service
 United States Pharmacopeia
 Universiteit van de Zuidelijke Grote Oceaan (University of the South Pacific)
 Universiteit van São Paulo
 Unique selling proposition
 Heckler & Koch USP
 United St. Maarten Party, een politieke partij op Sint-Maarten.